Spojení Svatá Helena může znamenat:

osobnost
 Svatá Helena Konstantinopolská – Flavia Iulia Helena, manželka římského císaře Constantia I. Chlora, matka Konstantina Velikého
 Svatá Helena ze Skövde – švédská světice z 12. století

ostrov
 Svatá Helena (ostrov) – ostrov v Atlantském oceánu a zámořské území Spojeného království
 Svatá Helena (Jižní Karolína) – ostrov v Jižní Karolíně v USA
další zeměpisné názvy
 Mount Saint Helena – hora v USA
 Národní park Svatá Helena v Queenslandu v Austrálii
 obce
 Svatá Helena (Banát) – česká vesnice v Rumunsku
 St. Helena (Kalifornie)
 Saint Helena (Minnesota)
 St. Helena (Nebraska)
 St. Helena (Severní Karolína)
 St. Helena (Melbourne) – předměstí v Melbourne v Austrálii
 St. Helena Parish (Louisiana) – farnost v Louisianě v USA

Podobné názvy 
 hora Mount St. Helens
 lord St. Helens (lord)